

Населені пункти та їхні частини

 Куявкі — село в гміні Дзялошице Піньчовського повіту Свентокшиського воєводства
 Куявкі — село в гміні Ґоланьч Вонґровецького повіту Великопольського воєводства
 Куявкі — частина села Ернестинув у гміні Бедльно Кутновського повіту Лодзинського воєводства
 Куявкі — частина села Косьцелець у гміні Прошовіце Прошовицького повіту Малопольського воєводства
 Куявкі — колонія в гміні Колбель Отвоцького повіту Мазовецького воєводства
 Куявкі — колонія в гміні Ґнезно Гнезненського повіту Великопольського воєводства

Примітки